

Indianen 
 Modoc (taal), een dialect van het Klamath, een Noord-Amerikaanse indianentaal
 Modoc (volk), een Noord-Amerikaans indianenvolk uit Californië
 Modoc Tribe of Oklahoma, een federaal erkende indianenstam van Modoc-indianen in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Modoc War, een gewapend conflict tussen Modoc-indianen en het Amerikaanse leger in 1872-1873

Geografie 
 Modoc (Illinois), een gehucht in de Amerikaanse staat Illinois
 Modoc (Indiana), een kleine gemeente in de Amerikaanse staat Indiana
 Modoc (South Carolina), een gehucht in de Amerikaanse staat North Carolina
 Modoc County, een county in de Amerikaanse staat Californië
 Modoc National Forest, een uitgestrekt bosreservaat in de Amerikaanse staat Californië
 Modoc Plateau, een hoogvlakte op de grens van de Amerikaanse staten Oregon, Nevada en Californië

Biologie 
 Modoc-cipres (Hesperocyparis bakeri), een zeldzame cipressensoort die endemisch is in Californië en Oregon
 Modoc-zuigkarper (Catostomus microps), een straalvinnige vissensoort uit de familie van de zuigkarpers
 Camponotus modoc, een mierensoort uit de onderfamilie van de schubmieren
 Eloeophila modoc, een tweevleugelige uit de familie steltmuggen
 Tipula (Lunatipula) modoc, een tweevleugelige uit de familie langpootmuggen